Freshwater kan syfta på följande platser:

Australien 

 Freshwater (del av en befolkad plats), New South Wales, Warringah,

Storbritannien 

 Freshwater, Isle of Wight, ort i England,

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar